Macone – nome italiano antico, di uso prevalentemente letterario, di Maometto
Macone – poeta greco antico